Grütter ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Grütter (1820–1899), deutscher Schriftsteller und Politiker, Bürgermeister von Walsrode 
 Fritz Grütter (1901–1984), Schweizer Politiker (SP)
 Heinrich Theodor Grütter (auch Theo Grütter; * 1957), deutscher Historiker, Kulturwissenschaftler und Museumsleiter
 Johann Baptist Grütter (1849–1921), Schweizer Bankmanager
 Louise Grütter (1879–1959), Schweizer Lehrerin und Frauenrechtlerin
 Martin Grütter (* 1983), deutscher Komponist
 Peter Grütter (* 1942), Schweizer Eiskunstläufer und Eiskunstlauftrainer
 Tina Grütter (* 1942), Schweizer Kunsthistorikerin, Kuratorin, Journalistin und Autorin

Grütter steht für
 Grütter (Unternehmen), deutsche Druckerei und Verlag

Siehe auch:
 Monika Grütters (* 1962), deutsche Politikerin (CDU)
 Grüter